Ирина Валерьевна Рукавишникова (род. 3 февраля 1973, Ростов-на-Дону) — российский юрист и политик, с сентября 2018 года представитель от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации ФС РФ (2018—2023), первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Находится под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, и ряда других государств.

Биография 

В 1995 году окончила Ростовский государственный университет по специальности юрист.

Ростовский государственный экономический университет  
Ирина начала свою трудовую деятельность в 1995 году, сразу после окончания вуза. Она была принята в Ростовскую государственную экономическую академию на должность преподавателя юридического факультета.

С 1997 года — заместитель декана юридического факультета.

В 1998 году в МГУ защитила кандидатскую диссертацию «Гражданско-правовая природа векселя: сущность и её влияние на проблему основания возникновения вексельных обязательств»».

В 2004 году в Саратовской академии права защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Метод финансового права», её присвоено научное звание доктора юридических наук.

С 2005 по 2006 год замещала должность исполняющего обязанности декана, а в 2006 году, утверждена в должности декана юридического факультета РИНХ.

С 2005 года по сентябрь 2013 года имела статус индивидуального предпринимателя в сфере недвижимости.

В Заксобрании Ростовской области  
 5 созыв (2013—2018)
Летом 2013 года Рукавишникова была выдвинута на выборах в Законодательное собрание Ростовской области 5 созыва в составе списка кандидатов «Единой России», была №1 в Миллеровской региональной группе №2. Рукавишникова баллотировалась по партийному списку «Единой России», при этом она была не членом партии, но её сторонником. На состоявшихся 8 сентября 2013 года выборах список кандидатов «Единой России» набрал 62,45 % голосов, партия получила 24 депутатских мандата по единому округу, из них при распределении мандатов один получила Рукавишникова. Всего «Единая Россия» получила 52 депутатских мандата из 60. В заксобрании Ирина Рукавишникова входила во фракцию «Единая Россия». 23 сентября 2013 года на первом организационном заседании заксобрания пятого созыва избрана заместителем председателя заксобрания — председателем комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку..

 6 созыв (2018)
Летом 2018 года Рукавишникова была выдвинута на выборах в Законодательное собрание Ростовской области 6 созыва в составе списка кандидатов «Единой России», была №1 в Аксайской региональной группе №18. На состоявшихся 9 сентября 2018 года выборах список кандидатов «Единой России» набрал 56,98 % голосов и при распределении мандатов Рукавишникова получила место в парламенте.  Всего «Единая Россия» получила 46 депутатских мандатов из 60. 12 сентября отделение «Единой России» выдвинуло Рукавишникову на должность представителя заксобрания Ростовской области в Совете Федерации РФ. 14 сентября на первом заседании заксобрания VI созыва за её кандидатуру проголосовало большинство (48 – «за», 10 – «против»).

В Совете Федерации  
С февраля 2020 года – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Международные санкции
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 9 марта 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 23 марта 2022 года находится под санкциями Канады. С 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 21 апреля 2022 года находится под санкциями Австралии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Семья, личная жизнь 

В начале 2000-х годов Ирина Рукавишникова являлась супругой Андрея Коровайко, генерального директора и совладельца концерна «Покровский». С 1995 по 2001 год Коровайко работал на юридическом факультете 
Ростовского государственного экономического университета. Супруги развелись в 2011 году. Рукавишникова воспитывает сына.

Примечания

Ссылки 
 И. В. Рукавишникова на сайте «Единой России»

Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании